Жозе Педро де Фрейтас, более известный как Жозе Ариго, (18 октября 1921 года — 11 января 1971 года) — бразильский экстрасенс, хилер и хирург-самоучка. Ариго совершал свои операции простыми кухонными ножами, находясь в трансе, за что получил прозвище «Хирург ржавого ножа». Ариго утверждал, что в операциях ему помогал дух немецкого врача Адольфа Фрица (чьё существование до сих пор является неустановленным). При жизни Ариго считали «чудотворцем», однако современные исследователи называют его лишь умелым самоучкой, который вводил в заблуждение благодаря ловкости рук и умелыми манипуляциями эффекта плацебо.

Биография 
Родился на ферме, в бедной, многодетной семье. После третьего класса, он был вынужден оставить школу. В возрасте 14 лет он начал работать на шахте, где проработал 6 лет. Ничто из сказанного Ариго не было как-то документально зафиксировано в тот момент, и единственным источником тех событий остаются лишь его слова.

По его собственным словам, около 1950 года он начал страдать от сильных головных болей, бессонницы и галлюцинаций. Именно в это время к нему явился дух таинственного  — немецкого врача, который умер в 1918 году в Эстонии. Он якобы вошёл в незримый контакт с Жозе, и помог тому сделать несколько успешных хирургических операций. После этого Жозе взял себе псевдоним Жозе Ариго и начал ежедневно делать операции всем нуждающимся людям. Люди выстраивались к нему с самого утра, подолгу стоя в длинных очередях.

Однако он не имел медицинского образования и работал без лицензии. Это привело к тому, что в 1956 году он был осуждён за незаконную медицинскую практику. В поддержку Ариго выступали десятки его бывших пациентов, однако «чудотворец» был приговорён к тюремному заключению. Но в очень скором времени он был амнистирован президентом Бразилии Жуселину Кубичеком. Однако в 1964 году он был снова приговорён к тюремному заключению, и провёл за решёткой 8 месяцев. Он принимал больных прямо в тюрьме. Иногда его вывозили из тюрьмы, чтобы он сделал операцию какому-нибудь богатому человеку.

В 1968 году Ариго исследовал известный американский парапсихолог . Операции Ариго были тщательно изучены и даже сняты на киноплёнку. Ариго прооперировал и самого Пухарича.

Незадолго до своей смерти Ариго заявил некоторым своим знакомым, что у него были видения, означающие, что он скоро умрёт. 11 января 1971 года погиб в автомобильной катастрофе по дороге на работу. После его смерти некоторые бразильские хилеры утверждали, что входили в контакт с доктором Фрицем.

Критика 
Роберт Тодд Кэрролл был убеждён, что Жозе Ариго был обманщиком.

Джеймс Рэнди обвинял Ариго в мошенничестве и отмечал вторичность его методов:

Научный скептик  придерживается схожего мнения насчёт Ариго.

См. также 
 Жерар Круазе

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Экстрасенсы
Погибшие в автомобильных катастрофах
Медиумы XX века